Свидники — название населённых пунктов:

 Свидники — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Свидники — село в Ковельском районе Волынской области Украины.